Chórice ist der niedersorbische Name folgender Orte in Brandenburg:
 Göritz (Drebkau), Wohnplatz der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße
 Göritz (Vetschau/Spreewald), Ortsteil der Stadt Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz